Stefan Mitrović (1988) szerb válogatott vízilabdázó
 Stefan Mitrović (1990) szerb válogatott labdarúgó
 Stefan Mitrović (2002. január 5.) szerb válogatott labdarúgó
 Stefan Mitrović (2002. augusztus 15.) szerb labdarúgó